Sorrow (engl. ‚Kummer‘, ‚Sorge‘, ‚Trauer‘) bezeichnet:

 Sorrow (van Gogh), eine Zeichnung von Vincent van Gogh

 eine EP von The 3rd and the Mortal
 ein Lied von Bad Religion
 ein Lied von Box Car Racer
 ein Lied von David Bowie
 ein Lied von Deathgaze
 ein Lied von Flyleaf
 ein Lied von Pink Floyd
 ein Lied von Mort Shuman
 ein Lied von The McCoys
 Sorrow (Band), eine Band um Rose McDowall
 The Sorrow, eine österreichische Metalcore-Band